Tarafım (pol. Mój kraj) — hymn Gagauzji, którego muzykę skomponował Michał Kolsa, a słowa napisał Mina Kösä. Niektóre źródła podają, że pierwotnie rzeczywiście planowano wykorzystać tekst Zaneta Todura.

Słowa hymnu

Gagauski

Polskie tłumaczenie

Przypisy

Gagauzja
Gagauzja